El término anticuario puede aludir a los siguientes artículos:

Ocupación
anticuario, erudito que se dedica al estudio de las cosas antiguas;
anticuario, persona que se dedica a la restauración y comercialización de antigüedades;

Negocio
tienda de antigüedades, establecimiento en donde se venden antigüedades;

Obras
El anticuario, escrito por Julián Sánchez Romero.